Kapes is een geslacht van uitgestorven procolophonide parareptielen uit het Onder- en Midden-Trias van het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Het is een lid van de onderfamilie Procolophoninae. 

De typesoort Kapes amaenus werd in 1975 door Iwachnenko benoemd op basis van materiaal gevonden op de oevers van de rivier de Vychegda in de republiek Komi van Rusland. De geslachtsnaam is een willekeurige combinatie van letters die van het mannelijke geslacht zijn in het Russisch. De soortaanduiding betekent "bevallig" in het Latijn.

Het holotype is PIN 3361/2, een dentarium gevonden bij Zheshart in een laag van de Gamskajaformatie. Talrijke kaakfragmenten zijn aan de soort toegewezen.

In 1983 werd de soort Kapes majmesculae bij het geslacht ondergebracht. Kapes majmesculae was in 1968 benoemd als lid van het geslacht Tichvinskia en in 1975 ondergebracht bij Orenburgia. Het holotype is PIN 4365/5, een linkerdentarium

Een derde Russische soort Kapes serotinus werd in 1991 benoemd door Nowikow. Het holotype is PIN 1579/23, een rechterdentarium. De soortaanduiding betekent "de late" in het Latijn omdat de soort in 1975 was toegewezen aan een Tichvinskia cf. majmesculae.

In 2002 werd Kapes bentoni benoemd uit de Otter Sandstone-formatie uit het Midden-Trias van Devon, Engeland, waarmee het geografische bereik van Kapes werd uitgebreid. De soortaanduiding eert Michael Benton. Het holotype is BRSUG 26185, de onderkaken met elementen uit het verhemelte. Talrijke specimina zijn toegewezen waaronder in 2019 het skelet met schedel BRSUG 29950-13.

In hetzelfde artikel werd Kapes serotinus synoniem geacht aan Kapes majmesculae en werd een andere Russische soort toegewezen aan Kapes: Kapes komiensis. Kapes komiensis was benoemd in 1975 (in hetzelfde artikel waarin Kapes amaenus werd benoemd) als het geslacht Macrophon dat daarmee een jonger synoniem van Kapes zou worden. De soortaanduiding verwijst naar de republiek Komi. Het holotype is PIN 3361/1, een stuk bovenkaak.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van Ruta et alii (2011) met de plaatsing van Kapes binnen de Procolophonidae:

Uitgestorven Procolophonomorpha